Массимилано «Макс» Бьяджи (; родился 26 июня 1971 года в Риме, Италия) — итальянский мотогонщик, шестикратный чемпион мира (дважды — в классе супербайк, четырежды — в классе 250 сс), трёкратный вице-чемпион мира (дважды — в классе 500 сс, один раз — в классе MotoGP).

Общая информация 
Ныне Макс женат на победительнице конкурса красоты «Мисс Италия-2002» Элеоноре Педрон; у пары есть двое совместных детей — дочь Анджелика (род. 2009) и сын Леон Александр (род. 2010).

Среди профильных СМИ Бьяджи за годы гоночной карьеры получил множество прозвищ: «Римский император», «Безумный Макс», «Корсар». Часть из них произошла от его места рождения и внешнего вида, а часть — от поведения на трассе в ходе гонок.

Спортивная карьера 

В детстве итальянец больше интересовался футболом и лишь получив на семнадцатый день рождения мотоцикл попробовал себя в мотоспорте; на рубеже 1980-х и 1990-х Макс участвует в различных национальных первенствах на технике с объёмом двигателя в 125 куб.см., постепенно выступая всё более догоняя лидеров тех чемпионатов по скорости и стабильности. В 1990-м году ему покоряется национальная серия в классе Production, а годом спустя чемпионат Европы в классе 250 куб.см. Успехи молодого пилота привлекают внимание концерна Aprilla, в том же году помогающего ему дебютировать в чемпионате мира в классе 250 куб.см. В данном первенстве Бьяджи задержался на семь сезонов, уже в первый свой полный сезон борясь за победы в гонках. Стабильность для сражений за общий титул приходит лишь в 1994 году, когда итальянец 10 раз в 14 гонках сезона финишировал на подиумных позициях (включая пять побед), опередив на 20 баллов Тадаюки Окаду в борьбе за первое место. Титул не приносит большого интереса к его персоне среди команд старшего класса и Макс задерживается во втором по значимости чемпионате мира в гонках Гран-при ещё на три сезона, каждый раз доказывая своё лидерство в пелотоне по стабильности по итогам сезона. Подписание накануне сезона-1997 контракта с командой Эрва Канемото и последующий титул на подготовленном ими мотоцикле Honda, наконец позволяют Бьяджи договориться о контракте пилота старшего класса, где он и дебютирует в начале следующего сезона.

Выступления итальянца в элитной серии мотогонок Гран-при продолжалось восемь сезонов с 1998 по 2005 год, в каждом из которых он был одним из лидеров пелотона по стабильности результатов, одержав в 127 гонках 13 побед и лишь дважды за этот период не попав в число призёров общего зачёта. Неплохая скорость в гонках, впрочем, не принесла ни одного титула на этом уровне, хотя уже в первый год итальянец смог на равных бороться с Миком Дуэном за чемпионство, уступив его лишь в последних стартах сезона. В 1999—2002 годах Бьяджи представлял в первенстве марку Yamaha, поддерживая свой уровень результатов, однако о борьбе за титул речь уже не шла — задолго до конца сезона отставание от лидера чемпионата превышало возможные очки за несколько побед. В 2003 году итальянец вновь пересел на мотоцикл Honda, но качественного улучшения результатов не добился. Постепенно, даже несмотря на фактический статус одного из лидеров марки, результаты Бьяджи стали падать и по итогам сезона-2005, когда он впервые за всю карьеру в чемпионатах мира в гонках Гран-при не выиграл ни единого старта, японская компания отказалась от его услуг в качестве одного из своих пилотов, а другого места итальянцу найти не удалось.

Просидев год без стартов в гонках Бьяджи накануне сезона-2007 договорился с Suzuki о контракте с их заводской командой в чемпионате мира по супербайку. Новая серия придала итальянцу новой мотивации и уже в первый сезон он смог бороться за титул, выиграв три старта и завершив чемпионат бронзовым призёром личного зачёта. Продлить отношения с японской маркой лишь на сезон не удалось и, в ожидании прихода в 2009 году в серию Aprilia, Макс год провёл в частном коллективе Ducati, где семь раз финишировал на подиуме, заняв в чемпионате лишь седьмое место. Доработка мотоцикла Aprilia заняла сезон, по ходу которого итальянец выиграл одну гонку, и уже в 2010 году Бьяджи с большим запасом завоёвывает чемпионский титул, выиграв десяток гонок и опередив ближайшего соперника на 75 очков. Через год конкуренты заметно подтянулись к Aprilia, а итальянец наоборот снизил собственную результативность в гонках, а также попал в неприятную аварию в середине сезона, из-за которой вынужден был пропустить три этапа. В итоге Бьяджи завершил сезон лишь третьим, уступив доминировавшему в том году Карлосу Чеке более 200 очков (испанец из Ducati выиграл 15 из 26 стартов того сезона).

Через год Чека выступал уже заметно слабее, а основными соперниками Aprilia выступили уже BMW и Kawasaki. К концу года основным соперником Бьяджи стал Том Сайкс, представлявший японскую марку; Макс долгое время был стабильнее британского соперника, 11 раз по ходу того сезона финишировав на подиуме и одержав пять побед, но к концу года Сайкс выступал заметно стабильнее и Бьяджи смог выиграть титул лишь с преимуществом в 0,5 очка. Прошлые травмы постепенно давали о себе знать и в этот период и ещё до конца сезона Макс объявил о том, что этот сезон в гонках станет для него последним. Впрочем, имея неплохие отношения с руководством спортивной программы Aprilia он позже несколько раз соглашался помогать концерну в доработке его техники на тестовом полигоне.

Статистика в мотоспорте

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Мотогонщики Италии
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 500cc